Спрингстин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спрингстин, Брюс (англ. Bruce Frederick Joseph Springsteen; род. 23 сентября 1949 года, Лонг-Бранч, Нью-Джерси, США) — американский рок- и фолк-музыкант и автор песен.
 Спрингстин, Памела (англ. Pamela Colleen Springsteen, род. 8 февраля 1962, Фрихолд Тауншип, Нью-Джерси, США) — американская актриса и фотограф.